Kornis Anna (1954) filmvágó
 Kornis Anna (2002) gyermekszínész

Hasonló 
Kornis Anna erdélyi fejedelemasszony (?–1603) Székely Mózes erdélyi fejedelem felesége